Yoshihara ist der Familienname folgender Personen:

 Jirō Yoshihara (1905–1972), japanischer Maler
 Kōta Yoshihara (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Masato Yoshihara (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Shin’ya Yoshihara (* 1978), japanischer Fußballspieler